Körber bzw. Koerber steht für:
 Körber (Familienname) (Koerber), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Körber (Unternehmensgruppe), deutscher Konzern
 Körber Process Solutions, Sparte der Körber AG
 Körber-Stiftung, mit Sitz in Hamburg
 Koerber (Schiff, 1904), Schiff des Österreichischen Lloyd

Siehe auch:
 Korber